Мейрелеш - фамилия:

 Мейрелеш, Раул (род. 1983) — португальский футболист.
 Мейрелеш, Сильдо (род. 1948) — бразильский художник.